FC Zürich sau FCZ este o fostă campioană a Elveției la fotbal. Echipa a fost înfințată în 1896.

Performanțe 

 Superliga Axpo

 Câștigătoare:1902, 1924, 1963, 1966, 1968, 1974, 1975, 1976, 1981, 2006, 2007, 2009, 2022

 Cupa Elvetiei

 Câștigătoare:1966, 1970, 1972, 1973, 1976, 2000, 2005, 2014

Europa 

 Liga Campionilor UEFA

 Semifinalistă:1964 și 1977

 Sir Thomas Lipton Trophy, locul 4, 1911

 UEFA Europa League
 ''' Faza Grupelor (2) : 2012, 2015

Jucători notabili

Antrenori

Performanțe în cupele europene

Legături externe 
  Site oficial
  Statistici

Fondări în 1896
Zürich
Zürich